Феринген може бити:

 Феринген (Илер), град у округу Ној-Улм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Феринген (Виртемберг), општина у округу Ротвајл, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.